Джадсон () — английские фамилия и топоним:

Топоним 
 Джадсон (тауншип, Миннесота) — тауншип в округе Блу-Эрт, Миннесота, США.

Фамилия 
 Джадсон, Адонирам (1788—1850) — американский миссионер.
 Джадсон, Хауи (1925—2020) — американский бейсболист.
 Джадсон, Энн Хасселтайн (1789—1826) — американская женщина-миссионер.
 Нед Бантлайн, настоящее имя Эдуард Зэйн Кэррол Джадсон (1813—1886) — американский журналист и писатель.